Die Wyldecrest Parks Players Tour Championship 2013/14 – Grand Finals waren ein Turnier der Snooker Main Tour der Saison 2013/14, das vom 25. bis zum 29. März 2014 in der Guild Hall in Preston, England, ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der Chinese Ding Junhui, der bereits in der ersten Runde mit 3:4 gegen den Engländer Ben Woollaston ausschied.
Turniersieger wurde der Engländer Barry Hawkins durch einen 4:0-Sieg im Finale gegen den Nordiren Gerard Greene.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turnierplan

Finale

Century Breaks 
Im Laufe des Turniers wurden 17 Centuries gespielt.

Einzelnachweise 

Grand Finals
Billardturnier in Preston